Gongren () bezeichnet:

 Gongren (Pingshan) (工人街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pingshan von Benxi in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gongren (Yinzhou) (工人街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yinzhou von Tieling in der chinesischen Provinz Liaoning